Uusikirkko kan syfta på:\
 Uusikirkko Tl – som bytte namn till Kaland
 Uusikirkko Vpl – som avträddes till Sovjetunionen, se Nykyrka, Karelen